Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii album roku indie pop.

Lata 2022 -

Przypisy 

Album, indie pop
Pop